Jamestown kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Jamestown (ort i Australien), South Australia, Northern Areas,

Saint Christopher och Nevis 
Jamestown – en tidigare brittisk bosättning på Nevis, se Saint Thomas Lowland

Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha 

Jamestown, Sankta Helena, huvudstaden på Sankt Helena

USA 

 Jamestown, Indiana, Boone County, 
 Jamestown, Kansas, ort, Cloud County, 
 Jamestown, Kentucky, countyhuvudort, Russell County, 
 Jamestown, Louisiana, Bienville Parish, 
 Jamestown, Missouri, Moniteau County, 
 Jamestown, North Carolina, Guilford County, 
 Jamestown, Ohio, ort, Greene County, 
 Jamestown, Tennessee, countyhuvudort, Fentress County, 
 Jamestown, North Dakota, countyhuvudort, Stutsman County, 
 Jamestown, New York, ort, Chautauqua County, 
 Jamestown, Pennsylvania, Mercer County, 
 Jamestown, Rhode Island, ort, Newport County, 
 Jamestown, Kalifornien, Tuolumne County, 
 Jamestown, Colorado, Boulder County, 
 Jamestown, Washington, Clallam County, 
 Jamestown, Virginia – en engelsk bosättning vid Jamesfloden i nuvarande Virginia
 James Town, Wyoming – en ort i Sweetwater County

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar